«Строи́тель» — название стадионов в различных городах.

Россия 
 Строитель (стадион, Димитровград)
 Строитель (стадион, Комсомольск-на-Амуре)
 Строитель (стадион, Мурманск)
 Строитель (стадион, Мытищи)
 Строитель (стадион, Набережные Челны)
 Строитель (стадион, Новороссийск) (с 2004 года называется «Стадион имени Владимира Бута»)
 Строитель (стадион, Салават)
 Строитель (стадион, Селятино)
 Строитель (стадион, Тобольск)
 Строитель (стадион, Уфа)
 Строитель (стадион, Шелехов)
 Строитель (стадион, Мытищи）

Беларусь 
 Строитель (стадион, Солигорск)

Латвия 
 Строитель (стадион, Даугавпилс)

См. также 
 «Строитель» — спидвейный трек в Тольятти.